Wabasso ist der Name folgender Orte in den USA:

 Wabasso (Florida)
 Wabasso (Minnesota)